Il singolare del torneo di tennis Grand Prix de Tennis de Lyon 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Yahiya Doumbia che ha battuto in finale Todd Nelson 6-4, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Yannick Noah (semifinali)
 Andrej Česnokov (primo turno)
 Kelly Evernden (quarti di finale)
 Guy Forget (secondo turno)

 Scott Davis (secondo turno)
 Thierry Tulasne (secondo turno)
 Tarik Benhabiles (primo turno)
 Jeremy Bates (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Grand Prix de Tennis de Lyon 1988